«Гарфилд Шоу» () — американский мультипликационный сериал, основанный на персонажах комиксов, которые придумал Джим Дэвис.

Сюжет 
Главный герой — очаровательный любитель лазаньи, толстый и ленивый, но в то же время умный и хитрый кот Гарфилд. В каждой серии его будет ждать что-то новое. Например: на Гарфилда нападут говорящие лазаньи, на дом нападёт робот "Чистюля 7000", Одди нашёл кость и раскопал весь двор.

Роли озвучивали 
 Фрэнк Уэлкер — Гарфилд
 Уолли Вингерт — Джон Арбакл
 Грегг Бергер — Одди
 Джейсон Мэрсден — Нермал
 Дэвид Л. Лэндер 
 Мисти Ли 
 Лорейн Ньюмен
 Джун Форэй
 Александр Грим
 Лаура Саммер — Минерва
 Чак МакКанн

Примечания

Ссылки 
 

Мультсериалы США, запущенные в 2008 году
Мультсериалы на английском языке
Экранизации комиксов США
Мультсериалы о котах
Гарфилд
Мультсериалы Франции